

Patronyme 

 Ambrose Bebb (1894-1955), critique, auteur et homme politique gallois ;
  (1856-1942), architecte américain ;
 Dewi Bebb (1938-1996), joueur de rugby gallois ;
 Gwyneth Marjory Bebb (1889-1921), militante féministe britannique ;
  (1862-1915), académicien britannique ;
 Michael Shuck Bebb (1833-1895), botaniste américain ;
 Peter Bebb, spécialiste en effets spéciaux cinématographiques ;
  (1927-2006), acteur anglais ;
  (1802-1873), homme politique américain de l'Ohio ;
 Guto Bebb (né en 1968), homme politique gallois.

Voir aussi 
 Bebb and Gould, collectif d'architectes de Seattle

Homonymie de patronyme